Королевский монастырь Санта-Мария-де-Гуадалупе () — монастырь в городе Гвадалупа в испанской провинции Касерес.

Монастырь был основан в 1340 году королём Альфонсом XI на месте часовни, где по легенде была найдена статуэтка Девы Гуадалупской.

В XIV веке в монастыре работали школы грамматики и медицины, три больницы, аптека и находилась одна из самых больших в Испании библиотек. 

До XV века являлся местом погребения королевских особ — в частности, здесь похоронены Мария Арагонская и её сын Энрике IV.

В 1808 году монастырь подвергся разграблению: его разрушили наполеоновские солдаты. В нынешнем виде в начале XX в. обитель восстановили францисканские монахи.

Является памятником культуры, в котором объединены все направления испанской архитектуры религиозного направления четырех столетий. Включён ЮНЕСКО в список Всемирного культурного наследия в 1993 году.

Ссылки 
 UNESCO: Королевский монастырь Санта-Мария-де-Гуадалупе

Примечания 

Появились в 1340 году
Монастыри, основанные в XIV веке
Монастыри иеронимитов
Францисканские монастыри Испании
Здания и сооружения провинции Касерес